Tóth Vencel (1953) labdarúgó-játékvezető
 Tóth Vencel (1978) labdarúgó-játékvezető